Alamere ist die Bezeichnung von:
 Alamere Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 Alamere Falls, ein Wasserfall im US-Bundesstaat Kalifornien